

Persone

Altro 
 Gatti – plurale di gatto
 Gatti – famiglia italiana
 Gatti – cognome italiano
 Gatti – personaggio della serie animata Leone il cane fifone

Pagine correlate 
Gatto (disambigua)
Gatty